Otovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Otovice, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary
Otovice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové